DWA steht für:
 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
 Deutsche Waggonbau
 Deutscher Wortatlas
 Direktwahlakt, Rechtsgrundlage der Europawahl
 Dolphin Watch Alliance, Schweizer Delfinforschungsorganisation
 DreamWorks Animation, US-amerikanisches Filmstudio
 Dynamic window approach, eine Strategie zur Kollisionsvermeidung
 Bahnhof Waldheim (DS100-Code)

Dwa steht für:
 Dwa (Fluss), Nebenfluss des Mongala (Fluss) und damit des Kongo (Fluss), Demokratische Republik Kongo
 feuchtes Kontinentalklima, Klimaklassifikation nach Köppen, siehe Effektive Klimaklassifikation #D-Klimate

dwa steht für:
 Diri (Sprache) (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache in Bauchi, Nigeria

Abkürzung